Шовкопляс — фамилия. Известные носители:
 Шовкопляс, Алексей Владимирович (род. 1956) — украинский дипломат, посол Украины во Вьетнаме.
 Шовкопляс, Елизавета Ивановна (1902—?) — украинская советская деятельница, инженер-химик, 3-й секретарь Полтавского обкома КП(б)У.
  (1921—1997) — советский археолог и историк, доктор исторических наук (1965).
 Шовкопляс, Илья Петрович (1927—2016) — ветеран белорусского бокса, чемпион Белоруссии.
 Шовкопляс, Юрий Юрьевич (1903—1978) — украинский писатель, прозаик.